Glitter bezeichnet:
 Glitter, glitzerndes Dekomaterial, meist aus Kunststoff
 Glitter (Mariah-Carey-Album), ein Musikalbum von Mariah Carey aus dem Jahr 2001
 Glitter (Gary-Glitter-Album), ein Musikalbum von Gary Glitter aus dem Jahr 1972
 The Glitter Band, eine britische Rock-’n’-Roll-Band
 Glitter (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1984–1985)
 Glitter Force, japanische Anime-Serie
 Glitter – Glanz eines Stars, ein Film mit Mariah Carey
 Glitter (Literaturzeitschrift), eine queere, deutschsprachige Literaturzeitschrift
 Glitterhouse, deutsches Independent-Label
 Glitter Award, einen Filmpreis
 Glittertind (Band), norwegisches Folk Metal Musikprojekt
 Glittertind, zweithöchster Berg Norwegens

Künstlername:
 Gary Glitter (* 1944), britischer Rock-’n’-Roll-Musiker